Диа́на Пот (, род. 6 августа 1981, Будапешт, ВНР) — венгерская фигуристка-одиночница. Двукратная чемпионка Венгрии. Также кратковременно выступала за Австрию, где в сезоне 2001/2002 годов заняла в национальном чемпионате 2 место.

Карьера 
Диана Пот родилась в Венгрии в 1981 году; с детских лет занималась фигурным катанием. В юном возрасте не имела значительных успехов и не выступала на юниорском чемпионате мира. Однако уже в зрелом возрасте она часто была представлена на международных соревнованиях.

Многократно представляла Венгрию на чемпионатах Европы и мира. Самое высокое место на чемпионате мира — 10-е в 1998 году, а на чемпионате Европы — 4-е в 1999-м. Была у ней попытка выступать за соседнюю Австрию, но впоследствии она от этого отказалась.

Спортивные достижения

Семья 
Диана Пот с лета 2008 года замужем за венгерским футболистом Габором Дьепешем (Gyepes Gábor).

Ссылки 

 

Родившиеся в 1981 году
Родившиеся в Будапеште
Фигуристы Венгрии
Чемпионы Венгрии по фигурному катанию
Фигуристы Австрии